Gardone Riviera – comune italiano in provincia di Brescia sulla sponda occidentale del Lago di Garda.
Gardone Val Trompia – città italiana in provincia di Brescia.